Долгору́ков — русская фамилия.

Долгоруков

А

Б 
 Долгоруков, Борис Фёдорович (вт. пол. XVII в.) — стольник и воевода.

В 
 
 
 Долгоруков, Владислав Александрович (1947—2022) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1986).
 Долгоруков, Всеволод Алексеевич (1850—1912) — русский писатель и журналист, издатель.

Г

Д 
 Долгоруков, Даниил Иванович (?—1626) — воевода и окольничий.

И 
 
 Долгоруков, Илья Андреевич (1797—1848) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, член Союза спасения и Союза благоденствия.

Л 
 Долгоруков, Лука Фёдорович (ум. 1710) — воевода, стольник.

М

Н

П

С

Ф

Ю

Я 
 Долгоруков, Яков Фёдорович (1639—1720) — сподвижник Петра I, участник Азовских походов 1695—1696, сенатор, президент Ревизион-коллегии.  

 Двойные фамилии 
 Долгоруков-Крымский, Василий Михайлович (1722—1782) — московский главнокомандующий (1780—1782).
 Долгоруков-Роща, Григорий Борисович (?—1612) — русский воевода, прославился 14-месячной обороной Троице-Сергиевой лавры.
 Долгоруков-Чёрт, Григорий Иванович (ум. после 1598) — воевода в царствование Ивана Грозного, Фёдора Иоанновича и Бориса.

 См. также 
 
 Долгорукий